Васи́льев, Пётр:
 
 
 
 Васильев, Пётр Константинович (1909—1989) — советский живописец.
 
 
 Васильев, Пётр Петрович (1840 или 1843— 1883) — российский библиограф, книговед, издатель.